Майданский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Унцукульском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Майданское.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Майданское
 село Зирани

Население

Примечания 

Муниципальные образования Унцукульского района
Сельские поселения Дагестана